Baratto ist der Familienname folgender Personen:
 Luisa Baratto (* ?), italienische Schauspielerin
 Raymond Baratto (1934–2022), französischer Fußballspieler
 Umberto Baratto (* 1930), italienischer Patriarchalvikar für Zypern